Кашуэйра:

 Кашуэйра (река) — река в Южной Америке.
 Кашуэйра (муниципалитет) — муниципалитет в Бразилии.